Marcus Aysak Schneider (Casablanca, Marrocos, 30 de outubro de 1960), conhecido pelo nome artístico de Marc Aysak, é um saxofonista, arranjador e compositor marroquino naturalizado brasileiro.

Ligações externas 
 De carcará a tiê-sangue; Folha de S.Paulo

Naturais de Casablanca
Músicos de Marrocos
Compositores de Marrocos
Saxofonistas de Marrocos
Arranjadores de Marrocos
Músicos de música popular brasileira